Матово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Матово — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Матово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Матов
 Матовка